Больша́я волна́:

 «Большая волна» — гравюра Кацусики Хокусая из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» (1832).
 «Большая волна» — телевизионный сериал (Австралия, 2005—2006).

См. также